

Тентексай — село, Джангельдинський район, Костанайська область
 Тентексай — село, Келеський район, Туркестанська область